

Persone
 Anna Ewers (1993) – modella tedesca
 Heinrich Ewers (1906-1992) – teologo e giurista tedesco
 Hanns Heinz Ewers (1871-1943) – attore, poeta, filosofo e scrittore tedesco

Altro
 12843 Ewers – asteroide